La Kypello Kyprou 1979-1980 fu la 38ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Omonia Nicosia, che così conquistò il suo quarto titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 36; erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio. La finale fu giocata il 29 giugno 1980.

Risultati

Turno Preliminare

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 Divisione A 1979-1980 (Cipro)
 Seconda Divisione 1979-1980 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
1979-80